Департамент Конститусьон () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.
								
Территория — 3225 км². Население — 86910 человек. Плотность населения — 26,90 чел./км².		
								
Административный центр — Вилья-Конститусьон.

География 								
Департамент расположен 	на юге провинции Санта-Фе.		

Департамент граничит:
на северо-западе — c департаментом Касерос
на севере — с департаментами Сан-Лоренсо, Росарио
на северо-востоке — с провинцией Энтре-Риос
на юге — с провинцией Буэнос-Айрес
на западе — с департаментом Хенераль-Лопес

Экономика
Основа экономики сельское хозяйство. Департамент, как и вся провинция Санта- Фе,
расположен в чернозёмной пампе, в бассейне
реки Павон, где распахано практически 100 % земельных угодий.

Административное деление 

Муниципалитеты
 Вилья-Конститусьон (85 тыс.жит.) ()

Коммуны
 Алькорта(8,7 тыс.жит.) ()
 Бомбаль (3,4 тыс.жит.) ()Bombal
 Годой (1,5 тыс.жит) ()
 Каньяда-Рика (ок.800 жит.) ()
 Ла Вангуардия (ок.500 жит.) ()
 Максимо-Пас (3,7 тыс.жит.) ()
 Павон (1,5 тыс.жит.) ()

 Павон Арриба (2 тыс.жит.) ()
 Пейрано (2,7 тыс.жит.) ()
 Руеда (ок.700 жит.) ()
 Санта Тереса (3,3 тыс.жит.) ()
 Сархенто-Кабраль (1100 чел.) ()
 Сепеда (ок.500 жит.) ()
 Теобальд (ок.300 жит.) ()
 Хенераль Джелли ()
 Хуан-Бернабе-Молина (5,6 тыс.жит.) ()
 Хункаль (1,3 тыс.жит.) ()
 Эмпальме Вилья Конститусьон (ок.6000 жит.) ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе